L'édition 2013-2014 du Championnat d'Italie de rink hockey se joue du 12 octobre 2013 au  24 mai 2014. Le championnat regroupe 14 clubs.
Le HC Forte dei Marmi remporte pour la première fois le titre.

Équipes

Phase régulière

Résultats

Classement 
Les huit premiers se qualifient pour les Play-offs. Ce classement attribue aussi les places européennes.

|valign="top"|

|}

Classement des buteurs

Play-offs 
La première équipe qui remporte deux matchs accède au tour suivant. La finale se joue en 3 manches gagnantes. Les quatre demi-finalistes se qualifient pour la Ligue européenne.

Bilan de la saison

Notes et références

2013
Rink hockey M1
Italie, championnat M1